О’Рурк — ирландская фамилия:

 О’Рурк — графский род.
 Граф Орурк, Иосиф Корнилович (1772—1849) — генерал от кавалерии.
 О’Рурк, Бето (род. 1972) — американский государственный и политический деятель.
 О’Рурк, Дервал (род. 1981) — ирландская легкоатлетка.
 О’Рурк (Чармыклы), Джессика (род. 1986) — американская футболистка.
 О’Рурк, Ифа Мари (род. 1997) — ирландская боксёрша.
 О’Рурк, Кэтлин (более известна как Кэти Кёрби; 1938—2011) — британская певица.
 О’Рурк, Питер (1873—1956) — шотландский футболист и тренер.
 О’Рурк, Стив (1940—2003) — менеджер британской рок-группы Pink Floyd.
 О’Рурк, Хезер (1975—1988) — американская актриса-ребёнок.

См. также